Нове (польск. Nowe, итал. Nove) — многозначный термин.

 Нове — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Свецкий повят.
 Нове — волость в Польше, входит как административная единица в Свецкий повят, Куявско-Поморское воеводство. 
 Нове — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.